Шампанское:
 Шампа́нское — игристое вино, изготавливаемое в провинции Шампань (Франция).
 Советское шампанское
 «Шампанское» (1928) — комедийный немой фильм Альфреда Хичкока.